

Tabelle der Zeichen U+26000 bis U+27FFF im Unicodeblock Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung B 

CJK
CJK-Ideogramme Erweiterung B/26000